Favicon (ang. favorites icon, ikona ulubionych) – ikona, która pojawia się przed adresem w polu adresowym przeglądarki internetowej lub na karcie z otwartą stroną www. Ikona ta ma postać obrazka, według pierwotnych propozycji bitmapy ICO lub PNG w wymiarach 16×16 lub 32×32 pikseli, w późniejszym czasie przy braku zgodnej standaryzacji autorzy części przeglądarek samorzutnie wprowadzili obsługę innych wymiarów (np. bitmap 180×180 dla iOS) i formatów (np. SVG).

Przeglądarki wyświetlają ikonę favicon:
 zdefiniowaną w kodzie HTML znacznikiem „link”, np.
 
lub
 
 gdzie „icon.png” oznacza względny lub absolutny adres URL pliku favicon;
lub z użyciem  w postaci reprezentacji Base64:
 
 umieszczoną w głównym katalogu, w którym znajduje się strona internetowa, bez potrzeby definiowania adresu favicon w kodzie strony, np.
 https://pl.wikipedia.org/favicon.ico
Obie metody (czyli definiowanie adresu favicon w kodzie oraz umieszczanie pliku favicon.ico w katalogu głównym) mogą być stosowane równocześnie.

Niektóre przeglądarki wyświetlają ikonę na pasku adresu tylko wtedy, gdy strona została dodana do folderu Ulubione/Łącza/Zakładki (np. Internet Explorer 6). Inne jak Safari nie wyświetlają obrazków favicon wcale.

Favicony można także animować, zmieniając je dynamicznie poprzez JavaScript, niektóre przeglądarki obsługują także format animacji GIF.

Zobacz też 
 ikona (informatyka)
 IconFinder

Przypisy 

Widżety
Webmastering
Przeglądarki internetowe